Anton Bruckner (Ansfelden, Alta Àustria, 1824 - Viena, 1896), compositor i organista austríac que va crear la seua obra a les acaballes de l'era romàntica 
 Eduard Brückner (Jena, Turíngia, 1862 - Viena, 1927), geògraf i meteoròleg alemany 
 Ferdinand Bruckner (Sofia, 1891 — Berlín, 1958), dramaturg i director teatral austríac 
 Pascal Bruckner (París, 1948), escriptor francès 
 Roland Brückner (Köthen, República Democràtica Alemanya, 1955), gimnasta artístic alemany guanyador de cinc medalles olímpiques